Штег:

 Штег — коммуна в Австрии
 Штег — деревня в Лихтенштейне